Ebisawa ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Ebisawa (* 1978), japanischer Biathlet
 Katsuhito Ebisawa (* 1972), japanischer Skilangläufer
 Shinji Ebisawa (* 1977), japanischer Biathlet und Skilangläufer
 Tatsuo Ebisawa (* 1958), japanischer Künstler, künstlerischer Leiter und Professor
 Zenʼichi Ebisawa (1945–2020), japanischer Philosoph